Telu steht für:
 Telu (Sierra Leone), Ort im Bo-Distrikt, Southern Province, Sierra Leone
 Telugu-Schrift (ISO-15924-Code),  Abugida, die zu den südindischen drawidischen Schriften gehört

Abkürzung